Noppawan Lertcheewakarn ha battuto in finale 3-6, 6-3, 6-1 Kristina Mladenovic.

Laura Robson era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Quirine Lemoine.

Teste di serie

  Kristina Mladenovic (finale)
  Laura Robson (terzo turno)
  Ana Bogdan (secondo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (campionessa)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Tímea Babos (semifinali)
  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Ajla Tomljanović (primo turno)

  Christina McHale (primo turno)
  Camila Silva (terzo turno)
  Silvia Njirić (quarti di finale)
  Heather Watson (primo turno)
  Tamaryn Hendler (terzo turno)
  Chanel Simmonds (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Ulrikke Eikeri (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2009